Robin Day est un nom pouvant désigner:

 Robin Day (1915-2010), designer britannique ;
 Robin Day (1923-2000), journaliste politique anglais.